Woodlawn-Oakdale
Woodlawn (Baltimore County, Maryland)
Woodlawn (Carolina do Norte)
Woodlawn (Illinois)
Woodlawn (Kentucky)
Woodlawn (Ohio)
Woodlawn (Virgínia)
Woodlawn Heights

Desambiguações de topônimos